Seigneur (en latin dominus) vient du latin senior (plus âgé). Ayant pris le sens de dominus, il désigne :

Religion
 Le Seigneur, est le nom que les chrétiens donnent à Dieu, en parlant soit du Père (première personne de la Trinité), soit de Jésus-Christ ou de l'Esprit Saint. Il remplace lAdonaï des Hébreux.

Féodalité
Le seigneur est le détenteur et responsable d'une seigneurie et d’un fief qu’il accordera à ses fils. Le féminin est dame (qui vient de domina'', le féminin de dominus)

Titre
Par extension, le nom d'appel de seigneur et de dame a été donné à des personnages importants. Ils sont à l'origine des titres de madame et de monseigneur, monsieur.

Patronyme
 Céline Seigneur (1975-), fleurettiste française;
 François Seigneur (1942-2019), architecte français contemporain, scénographe et plasticien;
 Louise Seigneur (2005-), coureuse de BMX française;
 Olivier Seigneur (1956-), auteur français de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse;
 Yannick Seigneur (1941-2001), alpiniste qui a à son actif plus de 500 ouvertures de voies. Il est le premier Français à avoir gravi trois «  ».

ToponymesRivière du Seigneur''', un affluent de la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent, dans la municipalité des Éboulements, dans la MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, Québec, Canada.

Féodalité
Titre
Homonymie de patronyme